Хемфрис:

 Хемфрис, Фредерик (1878— 1954) — британский полицейский, борец и перетягиватель каната, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр.
 Хемфрис, Эндрю (1810—1883) — американский военный, гражданский инженер и генерал армии Союза во время американской гражданской войны.